Командний чемпіонат світу із шахів 2019, що проходив з 5 по 14 березня 2019 року в Астані (Казахстан).
Переможцями турніру вп'яте стали шахісти збірної Росії.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на більш високих дошках:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очка
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очка
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очка
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч з швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При ничійному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Відкриття чемпіонату: 4 березня
 Ігрові дні: 5-9, 11-14 березня
 Вихідний день: 10 березня
 Закриття чемпіонату: 14 березня
 Початок партій 1-8 тур о 11-00, 9 тур о 8-00 (час Київський)

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Башкаран Адгібан () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Дін Ліжень () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Аркадій Найдіч () — 55,3 % (4½ з 8 очок)
 Друга шахівниця:

 Люк Макшейн () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Ян Непомнящий () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Самуель Севян () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Третя шахівниця:
 Сур'я Шехар Гангулі () — 77,8 % (7 з 9 очок)
 Олександр Грищук () — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Девід Хауелл () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Четверта шахівниця:
 Аліреза Фіруджа () — 77,8 % (7 з 9 очок)
 Гавейн Джонс () — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Бу Сянчжі () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Резервна шахівниця:
 Владислав Артєм'єв () — 81,3 % (6½ з 8 очок)
 Ніджат Абасов () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Ні Хуа () — 50,0 % (2½ з 5 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Сур'я Шехар Гангулі () — 2850 
 Владислав Артєм'єв () — 2839 
 Башкаран Адгібан () —2828

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Онлайн турніру на chessbomb.com  
 Чемпіонат на chess-results.com 

Шахові турніри 2019
Командний чемпіонат світу із шахів
Спортивні змагання у Казахстані
Березень 2019
2019 у Казахстані